Dolsin ima više značenja.

 Petidin, lek
 -{Dolcetto}-, grožđe